Хејз има више значења:
 Округ Хејз (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Хејз (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Хејз (Северна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Хејз (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Хејз (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Хејз (Луизијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана